Лунгерсга́узен () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1925—2001) — немецкий политик.
 Лунгерсгаузен, Генрих-Лев Фридрихович (1910—1966) — советский геолог, один из основателей отечественной аэрогеологии.
 Лунгерсгаузен, Фридрих Вильгельмович (1884—1960) — российский и советский геолог, учёный и педагог. Отец Г. Ф. Лунгерсгаузена.